Мезенцев:
 Мезенцев Володимир Андрійович — радянський письменник.
 Мезенцев Георгій Опанасович — український радянський військовик, капітан далекого плавання.
 Мезенцев Ігор Володимирович (1915—1984) — український архітектор.
 Мезенцев Костянтин Володимирович (27 червня 1971) — український економіко-географ, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Мезенцев Леонід Гаврилович
 Мезенцев Руслан Володимирович (*24 червня 1981, Кіровоград) — український гімнаст, призер Олімпійських ігор, Заслужений майстер спорту України.
 Мезенцев Юрій Борисович — конструктор двигунів мідконтинентальних і космічних ракет, кандидат технічних наук.

Мезенцева:
 Мезенцева Галина Георгіївна (Віницька, 15 вересня 1923 —†24 листопада 1997) — український археолог.
 Мезенцева Марія Сергіївна (10 грудня 1989) — український політик, волонтерка, приватний підприємець. Народний депутат України 9-го скликання.
 Мезенцева Наталія Іванівна (25 травня 1966) — український соціальний та економічний географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Російські прізвища